

Geografia

Austria 
 Wilhelmsburg – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie St. Pölten-Land

Niemcy 
 Wilhelmsburg – dzielnica Hamburga
 Wilhelmsburg – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Inne 
 Wilhelmsburg – zamki

Zobacz też 
 Berghotel Wilhelmsburg
 Wilhelmsberg